Sokule bezeichnet Dörfer in Polen:
 Sokule (Drelów), Dorf der Gmina Drelów im Powiat Bialski der Woiwodschaft Lublin
 Sokule (Kąkolewnica Wschodnia), Dorf der Gmina Kąkolewnica im Powiat Radzyński der Woiwodschaft Lublin
 Sokule (Wiskitki), Dorf der Gmina Wiskitki in der Woiwodschaft Masowien